Межконтинентальный кубок 1960 — 1-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоял из двух матчей, сыгранных 3 июля 1960 года и 4 сентября 1960 года. Прошёл между уругвайским клубом Пеньяроль, победителем Кубка Либертадорес 1960, и испанским клубом Реал Мадрид, победителем Кубка европейских чемпионов 1959/60.

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1959/1960
 Кубок Либертадорес 1960

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

1960 год в футболе
Матчи ФК «Пеньяроль»